Alls ist der Name:
 einer Kirche im US-Bundesstaat Kalifornien, siehe Alls Souls Roman Catholic Church
 eines Flusses im US-Bundesstaat North Carolina, siehe Alls Fork

Siehe auch:
 Als